El nombre Eugenio Suárez puede referirse a:

Personas 
Eugenio Suárez Gómez, periodista español.
Eugenio Suárez Santos , futbolista español.
Eugenio Suárez, beisbolista venezolano.